Жовтенська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Жовтенська сільська рада — Житомирська область, Довбишський район
 Жовтенська сільська рада — Луганська область, Слов'яносербський район